Le nom Rimains peut désigner :
 l'île des Rimains en face de la ville de Cancale, en Bretagne ;
 le fort des Rimains, construit sur cette île ;
 le lycée privé Les Rimains, à Saint-Malo.